Goldberg, családnév
 Goldberg, város Mecklenburg-Elő-Pomerániaban, Németország

Egyéb 
 Goldberg-variációk, Johann Sebastian Bach zenéje